Холо́дный — фамилия и топоним в России.

Носители фамилии 
 Холодный, Анатолий Яковлевич (1928—1984) — доктор медицинских наук, профессор.
 Холодный, Артемий Иванович (1901—1943) — советский военачальник, полковник.
 Холодный, Георгий Степанович (1919—1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Холодный, Пётр Иванович (1875/1876—1930) — русский педагог и художник, общественный деятель.
 Холодный, Эдуард Фёдорович (1940—2010) — психиатр и поэт.



Водотоки 
 Холодный — река в Амурской области, приток Селемджи.
 Холодный — ручей в Кировской области, приток Ужоговицы.

Населённые пункты 
 Холодный — посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области.
 Холодный — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 
 Холодный Родник
 Холодный Яр
 Холод